Чаузовский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Топчихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Чаузово.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 219 человек, в том числе 106 мужчин и 113 женщин. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 365 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 село Листвянка,
 село Чаузово.

Примечания 

Муниципальные образования Топчихинского района
Сельские поселения Алтайского края